

Лавниця — село в складі Борисовського району Мінської області

Лавниця — село в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства